Blaž Zadranin (14. stoljeće, hrvatski graditelj iz Zadra.

1313. godine odlazi s dubrovačkim graditeljima u Srbiju graditi zadužbine.

Literatura 

Cvito Fisković: Zadarski srednjovječni majstori, MH, Split, 1959.

Arhitekti i graditelji u Hrvatskoj